Де Маркі () — італійське прізвище:

Відомі носії:

 Адевільдо Де Маркі (*1894 — †1965) — італійський футболіст, півзахисник.
 Карло Де Маркі (*1890 — †1972) — італійський футболіст, опорний півзахисник.

Італійські прізвища